

Кромнув — село в гміні Стара Камениця Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кромнув — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства